Vítonice est un toponyme qui peut désigner :

Vítonice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Vítonice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie